Győry Lajos (1800–1871) református lelkész, egyházmegyei tanácsbíró, főjegyző
 Győry Lajos (1848–1925) református lelkész